Дени́с Алекса́ндрович Некра́сов (род. 25 февраля 1969, Москва) — российский актёр озвучивания.

Биография 
Учился в Институте современного искусства в 1993—1997 годах на факультете актёрского искусства. Играл в театре на Покровке и в театре «Шалом», в середине 2000-х годов плотно занялся дубляжом и озвучиванием.

Его голосом говорят множество персонажей различных компьютерных игр, художественных фильмов и телесериалов. В частности, доктор Свитс в сериале «Кости», Эрик Форман в сериале «Доктор Хаус», Джон Шеридан в «Вавилон 5». Озвучивал Джека Шепарда, Джона Локка и Фрэнка Лапидуса в закадровой версии перевода шестого сезона телесериала «Остаться в живых». Неоднократно выступал в качестве чтеца аудиокниг.

В 2017 году выступал на сцене «Градского Холла» в музыкальном спектакле «Отражение».

Женат. Есть сын Матвей (р. 2004), который также принимал участие в дублировании фильмов и сериалов и учится игре на скрипке.

По состоянию на 2019 год, озвучил свыше 300 ролей в фильмах и компьютерных играх.

Общественная позиция 
В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.

В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

В апреле 2021 года подписал обращение к московскому представительству организации «Врачи без границ» с просьбой помочь Алексею Навальному, на тот момент отбывавшему голодовку в колонии.

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы 

 2022 — Варяг

Дуэйн Джонсон 
 2019 — Джуманджи: Новый уровень — доктор Смолдер Брэйвстоун (аватар Эдди)
 2017 — Джуманджи: Зов джунглей — доктор Смолдер Брэйвстоун (аватар Спенсера)

Другие фильмы 
 2019 — Боль и слава — Сальвадор Мальо
 2017 — Тор: Рагнарёк — Грандмастер (Джефф Голдблюм)
 2014 — Робокоп — Алекс Мёрфи / Робокоп (Юэль Киннаман)
 2013 — Несносный дед — Ирвинг Зисман (Джонни Ноксвилл)
 1994 — Маска — часть мужских ролей (закадровый перевод для «НТВ+»)

Телесериалы 
 2019 — Академия Амбрелла — Реджинальд, Хейзел
 2017 — Чёрно-белая любовь — Намык Эмирхан (Мухаммет Узунер), Абидин Адакли (Тимур Олкебаш), половина мужских ролей (дубляж для канала «Домашний», 2021 г.)
 2016 — Война и мир — Фёдор Долохов (Том Бёрк) (дубляж «Первого канала»)
 2004 — 2010 — Доктор Хаус — Эрик Форман (Омар Эппс); эпизодические персонажи (закадровый перевод студии «Селена Интернешнл» для канала «Домашний»)
 2004 — 2010 — Остаться в живых — Джек Шепард (Мэттью Фокс), Джон Локк (Терри О’Куинн), Фрэнк Лапидус (Джефф Фэйи) (закадровый перевод шестого сезона для «Первого канала»)

Мультфильмы 

 2021 — Лука — дядя Уго
 2019 — Как приручить дракона 3 — Гриммель
 2019 — Angry Birds в кино 2 — Гарри
 2016 — В поисках Дори — Ластер
 2016 — Angry Birds в кино — Эдвард
 2016 — Зверополис — Стью Хоппс, Якс, Джерри Джамбу-младший

Мультсериалы 
 1989 — Симпсоны — 20—22 сезоны — Карл, Барни, Апу, Джимбо и другие, большинство надписей в 20 и 21 сезонах (закадровый перевод студии Hedgehog Riders для «2x2»)

Компьютерные игры

Локализации Lazy Games 

 2010 — Alter Ego — Брайан; Джек Адью; Лорд Гисмонт; несколько персонажей
 2009 — The Wheelman — Фелипе
 2009 — Секретные материалы 2. Puritas Cordis — Макс Груббер; несколько второстепенных персонажей
 2009 — Смерть как искусство 2: Охота на кукловода — несколько второстепенных персонажей
 2008 — 007: Квант милосердия — Обанно; Уайт
 2008 — Lost. Остаться в живых — Миттельверк; Пилот; Другой 1
 2008 — eXperience112 — Майк Ллойд; Отшельник; Спасатель; Франсуа Пьер; Энди Леонард
 2008 — Секретные материалы ФБР: Смерть как искусство — Ник; Хуакеро
 2008 — Wanted! Дико Западное приключение — Стивенс; Лефти
 2008 — X3: Земной конфликт — несколько эпизодических персонажей
 2008 — Шерлок Холмс против Арсена Люпена — Инспектор Лестрейд
 2007 — Три маленькие белые мышки: День рождения морской крысы — Ёж
 2007 — Шерлок Холмс и секрет Ктулху — несколько второстепенных персонажей
 2007 — BlackSite: Area 51 — полковник Дейл Грин
 2007 — Ведьмак — Король Радовид
 2007 — Ghost In The Sheet: Территория призрака — Жак Дирак; монстр в подвале; слизень
 2007 — Reprobates. Вторая жизнь — Саймон; радиоведущий; водитель
 2007 — Stranglehold — Джон Ву; несколько второстепенных персонажей
 2007 — Поцелуй Иуды — Джо Дентер
 2007 — Похождения бравого солдата Швейка — Витингер; полковник в парке; несколько персонажей
 2007 — Анк 2. Принц Египта — Ассил; несколько персонажей
 2006 — Runaway 2: Сны Черепахи — Восемнадцатый; Первый; Сатурно; Фельтон, пират № 2
 2006 — Гарфилд 2 — несколько персонажей
 2006 — Dreamfall: Бесконечное Путешествие — Вонкерс; Винни; Эмиссар Темного Народа
 2006 — Paradise — Моктар; официант; продавец ковров; шахтер № 4
 2006 — Тунгуска: Секретные материалы — Макс Груббер; профессор Сидоркин
 2005 — Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — Горожанин; регулиробот; полицейский № 6; учёный
 2005 — X3: Воссоединение 2.0 — Джулиан

Другие локализации 
 2023 — Atomic Heart — диктор, собеседник Ивана Валентиновича (озвучивание)
 2019 — Far Cry New Dawn — Иосиф Сид
 2018 — Far Cry 5 — Иосиф Сид
 2017 — Observer — дополнительные персонажи
 2015 — Tom Clancy's Rainbow Six: Siege — Тэтчер
 2013 — Dota 2 — Dragon Knight, Tusk, Lycan
 2011 — Assassin’s Creed: Revelations — Эцио Аудиторе да Фиренце
 2011 — Crysis 2 — Доминик Локхарт

Аудиокниги 
 2006 — М. И. Пыляев. Знаменитые чудаки и оригиналы
 2007 — Джон Перкинс. Исповедь экономического убийцы
 2007 — Дин Кунц. Шорохи
 2019 — Л. Н. Толстой. Война и мир

Примечания

Ссылки 
 

 

 

 

 

Выпускники Института современного искусства
Персоналии:Театр «Шалом»